De afkorting SSN kan de volgende betekenissen hebben:
 Stoom Stichting Nederland: stichting die zich bezighoudt met het in staat houden en herstellen van historische, door stoom aangedreven werktuigen en transportmiddelen
 Studentensport Nederland: overkoepelende, landelijke sportstichting die onder andere betrokken is bij NSK's.
 SSN Roland: Societas Studiosorum Noviomagensium 'Roland', voormalige studenten sociëteit te Nijmegen
 Stichting Streetdance Nederland: stichting die zich bezighoudt met het organiseren van wedstrijden op het gebied van Streetdance, Breakdance en Electric Boogie.